Мурыновка — название населённых пунктов в России:

 Мурыновка — хутор в Курском районе Курской области.
 Мурыновка — хутор в Солнцевском районе Курской области.